Charm (englisch für „Charme, Reiz, Zauber“) steht für:

 ein Elementarteilchen, siehe Quark (Physik)#Charm-Quark
 die Quantenzahl des Charm-Quarks, siehe Charm (Physik)
 eine objektorientierte Programmiersprache, siehe Charm++
 ein Element in der Benutzeroberfläche von Windows 8, siehe Microsoft Windows 8
 CHARM AHRC Research Centre for the History and Analysis of Recorded Music

Personen:
 Lee Charm (* 1954), südkoreanischer Fernsehmoderator
 Nikki Charm (* 1966), US-amerikanische Pornodarstellerin

Siehe auch:
 CHARM-Added, Arzneistoff Candesartan
 Nine Herbs Charm, altenglische Dichtung
 Charm School (Begriffsklärung)
 Charme (Begriffsklärung)
 Charms (Begriffsklärung)